Vibulanus var namnet på en familj tillhörande gens Fabia.

Kända medlemmar 
 Kaeso Fabius Vibulanus, romersk politiker och militär, konsul 484, 481 och 479 f.Kr. 
 
 Numerius Fabius Vibulanus, romersk politiker, konsul 421 f.Kr., konsulartribun 415 och 407 f.Kr.